Noir Désir — відео французького рок-гурту Noir Désir, яке було видане на VHS у 1994 році. Через дванадцять років, у 2006, цей реліз було перевиданно на DVD.

 Пісні з 1 по 14: Ліон. Записано у Le Transbordeur.
 Пісні 15 по 28: Париж. Записано у La Cigale.
 Оформлення — Remanence
 Режисер — Henri-Jean Debon

Треклист 
 What I Need 
 Oublié 
 Johnny Colère 
 Tostaky 
 I Want You (She's So Heavy) 
 Les Ecorchés 
 Here It Comes Slowly 
 One Trip One Noise 
 Long Time Man 
 No, No, No 
 Marlène 
 A L'Arrière Des Taxis 
 The Holy Economic War 
 En Route Pour La Joie 
 Les Ecorchés 
 Sober Song 
 Tostaky 
 Alice 
 La Chaleur 
 Ici Paris 
 Lolita Nie En Bloc 
 Pyromane 
 Le Fleuve 
 La Rage 
 Long Time Man 
 No, No, No 
 I Want You (She's So Heavy) 
 En Route Pour La Joie

Над релізом працювали 
 Фредерік Відален — бас, бек-вокал
 Деніс Барт — барабани, бек-вокал
 Серж Тіссо-Ґе — гітара, бек-вокал
 Бертран Канта — вокал, гітара
 Автори — Бертран Канта, Noir Désir
 Мастеринг [ремастеринг 2006] — Alexis Bardinet
 Інше [Conception Dvd] — Vincent Coste / HJD
 Інше [Directed By] — Henri-Jean Debon
 Інше [Son Façade] — Giorgio Canali

Посилання 
 Офіційний сайт Noir Désir 
 Реліз 1994 року (VHS), на порталі Discogs.com 
 Реліз 2006 року (DVD), на порталі Discogs.com 

Відеоальбоми
Альбоми Noir Désir